Ольховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ольховская волость (Дмитриевский уезд) — в составе Курской губернии
 Ольховская волость (Череповецкий уезд) — в составе Новгородской губернии
 Ольховская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Ольховская волость (Царицынский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Ольховская волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Ольховская волость (Лебедянский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Ольховская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Ольховская волость (Шацкий уезд) — в составе Тамбовской губернии